«Угрюм-ріка» — роман В'ячеслава Яковича Шишкова.
 «Угрюм-ріка» — радянський чотирисерійний телевізійний художній телефільм 1968 року.
 «Угрюм-ріка» — російський драматичний телесеріал 2021 року.